«Зачаро́ванные» () — серия романов, которые рассказывают о волшебной жизни сестёр-ведьм. В основе лежит одноимённый сериал «Зачарованные». Многие писатели со всего мира пишут рассказы про Зачарованных. Книги имеют свой сюжет и сценарий.

Список книг

Персонажи 
 Прю Холливелл — старшая сестра. Обладает силой телекинеза. Также Прю может создавать астральную проекцию, то есть перемещать свой дух в пространстве, однако её астральное тело не обладает силой, а сама Прю при этом как бы спит. Работала в аукционном доме «Баклэнд» ради обеспечения сестёр. Но вскоре Прю, узнав, во что её превратит нелюбимая работа, решила воплотить в жизнь свою давнюю мечту и стала работать фотографом в журнале.
 Пайпер Холливелл — вторая по старшинству сестра. Умеет останавливать («замораживать») время, что происходит, когда она пугается. Затем Пайпер научилась контролировать свою силу и останавливать время, когда ей понадобится, позже открывала в себе дар взрывать вещи. Великолепно варит зелья, так как по профессии она — повар. Однако поваром ей поработать не удаётся, так как она сначала работает администратором ресторана «Квейк», а затем с помощью сестёр открывает ночной клуб «Р3».
 Фиби Холливелл — третья Зачарованная сестра. Может видеть будущее и прошлое, вскоре научилась левитации, впоследствии получила силу эмпата. Фиби закончила брошенный ранее колледж и получила работу автором колонки советов в журнале Бэй Миррор, затем получила докторскую степень по психологии. Её карьера в журналистике развивалась бурными темпами, что сделало Фиби очень популярной в городе. Из всех сестёр Фиби больше всех имеет склонность ко злу: она была злой в прошлой жизни и после брака с Коулом в его бытность Источником Зла стала Королевой Подземного мира (по сериалу).
 Пейдж Мэтьюс — самая младшая сестра. Дочь Петти Холливел и хранителя Сэма. Наполовину ведьма, наполовину хранитель. Была весьма удивлена, обнаружив, что она ведьма. Работала в социальной службе, бросила работу, чтобы больше уделять внимание магии. Может перемещаться и перемещать предметы.

Магические существа и предметы 
 Ведьма — человек с полученными по наследству магическими способностями. Как правило, все ведьмы могут читать заклинания. Наиболее часто встречающиеся активные силы: замораживание, телекинез, видение будущего, пирокинез, левитация. Некоторые могут метать огненые шары (такой силой в основном обладают злые ведьмы).
 Хранитель — практически неуязвимый ангел добра, защищающий ведьм и будущих хранителей (их могут убить тёмные хранители). Хранителями становятся лишь наиболее достойные люди; после смерти это им предлагается высшими магами добра, старейшинами. Человек может отказаться, и тогда он вновь станет смертным. Выбравшие участь хранителя получают бессмертие, способность перемещаться и лечить людей. Они поддерживают постоянный мысленный контакт со своими подопечными, то есть слышат их зов и чувствуют, когда они попадают в беду; хранитель также может найти своего подопечного, где бы тот ни находился. В случае возникновения серьёзной глобальной угрозы хранители слышат т. н. тревогу (то отдаляющийся, то приближающийся звон).
 Хозяин, или Источник Зла — высшее лицо подземного мира, обладает колоссальной силой и властью над всеми демонами. Обычно правление продолжается сотни лет, пока более могущественный демон не уничтожит своего предшественника. Количество и личности Правителей Подземного мира отличаются от сюжета сериала.
 Так же, как и в сериале, в книгах тоже есть Книга Таинств. Однако её название переведено более точно - The Book of Shadows - Книга Теней. В ней хранятся все заклинания, зелья и советы, которые помогают сёстрам в их нелёгкой жизни.

Сюжет книг

Сила трёх 
Три сестры — Прю, Пайпер и Фиби Холлиуэл даже не ожидали, что заклинание, из Книги Теней, которую нашла младшая Фиби, подействует. Тем не менее, это случилось и Прю обрела способность передвигать предметы силой мысли, Пайпер — останавливать время, а Фиби достался дар предвидения. Они стали самыми сильными ведьмами всех времён. Они стали Зачарованными. Но ничто не даётся даром — сёстры должны уничтожать демонов и колдунов. И здесь за ними охотится колдун, который, хочет присвоить их силы. Ради этого он готов убивать.

Книга основана на сюжете первой серии первого сезона сериала.

Поцелуй тьмы 
В канун Нового года Прю поцеловалась с незнакомцем, как не целовалась ещё ни разу. После этого в ней что-то поменялось и ей стало хотеться целоваться с каждым встречным. Сначала сёстры посчитали это смешным и забавным, но позже, когда они заметили, что Прю после каждого поцелуя теряет некоторую часть силы, они не на шутку обеспокоились, не охотятся ли за ними опять демоны. Пайпер и Фиби решают спасти сестру.

Алое колдовство 
Прю, Пайпер и Фиби даже не подозревают, что за ними следит Братство Хозяина. Братство незаметно ослабляет силу сестер, сестры не знают ничего до поры до времени. Разумеется, они поймут, что что-то не так. Сестры пытаются выяснить, кто стоит за всем этим и зачем они нужны Братству. Главой «шайки» демонов оказывается знакомый им человек.

Цыганское колдовство 
Прю не на шутку напугана. Когда она устроилась на работу фоторепортером, ей досталось задание фотографировать Карнавальную Кавалькаду — многодневное цирковое представление в городском парке. Прю просто ненавидела цирк, а Фиби и Пайпер пришли в восторг, увидев татуированного заклинателя змей, клоунов и особенно Ивана, красивого цыган-дрессировщика. Но на нём может оказаться клеймо зла. Фиби увидела видение, где этот парень душит Пайпер.

Вновь заколдованные 
Пайпер и Фиби ужасно переживают смерть своей старшей сестры Прю. Её убил демон. Но даже в минуту печали и скорби, им нельзя забывать, о том, что они больше не Зачарованные и у них нет Силы Трёх, это значит, что они на границе опасности! Бедная отчаявшаяся Пайпер пытается вернуть свою сестру и стать вновь средней сестрой, заклинание подействовало не так, как этого ожидали девушки. Нашлась ещё одна ведьма, существование которой было семейной тайной. На эту девушку в видении Фиби должен напасть демон. Пайпер теряет надежду на магию и больше не хочет быть ведьмой.

Соответствует первой и второй сериям четвёртого сезона сериала.

Зеркальный образ 
Фиби Холлиуэл потрясена, обнаружив в своём последнем видении единоутробную сестру Пейдж. Из видения следует, что Пейдж — самозванка, которая намеревается уничтожить Силу Трёх изнутри. Пейдж чувствует, что отношение сестер изменилось к ней в худшую сторону, а когда она встречает привлекательного парня Тимоти Макбрайда, то решает никому о нём не рассказывать. Тайны и секреты друг от друга начинают ослаблять силы сестер и разобщать их в самый неподходящий момент. От вмешательства сил зла гибнут невинные девушки. Убийца даже возможно связан с прошлым сестер, но если им не удастся добиться взаимопонимания и  они не выступят против злодея, то его вряд ли удастся остановить.

Удача — капризная леди 
Фиби Холливелл, решила опять наслаждаться достоинствами незамужней жизни, но Коул, который вновь стал демоном, не может себе позволить отступиться от любимой девушки. Магические Силы зла вновь готовят нападение на Зачарованных, Коул все время следит за Фиби. Попав на «поле боя» Зачарованных и демонов, он помогает сёстрам, после чего вместе с ними попадает в другое время. Они попадают во времена Второй Мировой в Голливуд.

Выживает сильнейший 
Сан-Франциско поглотила волна похищений жителей пришельцами. Однажды Фиби получила письмо от одной девушки, которая утверждала, будто её сестру забрали. Она писала, что сестра исчезла на пару дней, а после возвращения почувствовала демоническое рвение к новой тренировочной программе. Программа созданная Мег Уиншип, стала необычайно популярной во всем городе. Через несколько дней в Сан-Франциско должен был состояться марафон, на котором Мег Уиншеп собиралась лично заниматься со всеми желающими. Во всем этом просматривалось что-то сверхъестественное и сестры решили, что во время собрания легче всего понять, кто или что стоит за всем этим беспорядком, но как это сделать, если Пайпер тоже поглощена этой тренировочной программой?

См. также 
 Зачарованные

Примечания 

Фэнтезийные книжные серии